André Mordant, Belgisch vakbondsbestuurder
 Henri Mordant, Belgisch journalist en politicus